Алепизавры () — род лучепёрых рыб семейства алепизавровых (Alepisauridae). Представители рода широко распространены в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов. Встречаются на глубине до 1800 м. Максимальная длина тела варьирует от 215 см (A. ferox) до 96 см (A. brevirostris).

Классификация 
В состав рода включают два вида:

Примечания 

 
Аулопообразные